Magische Zahl steht für:

 Magische Zahl (Physik), bestimmte Neutronen- und Protonenzahlen in Atomkernen
 Magische Zahl (Informatik), Zahlen mit speziellen Bedeutungen in der Programmierung
 in der Chemie die Anzahl von Atomen oder Molekülen eines stabilen Clusters, siehe Cluster (Physik) #Struktur freier Cluster
 Reihensumme bestimmter Zahlenquadrate, siehe Magisches Quadrat #Die Berechnung der magischen Zahl
 eine Zahl mit historischer oder symbolischer Bedeutung, siehe Zahlensymbolik #Zahlen im Märchen

Siehe auch:
 Liste besonderer Zahlen